Várkonyi Péter (1931–2008) politikus, külügyminiszter
 Várkonyi Péter (1950) Pázmánd Községért Érdemérmes fotóriporter, újságíró (E. Várkonyi Péter néven)
 Várkonyi Péter László (1979) építészmérnök, Pro Scientia aranyérmes és Junior Prima díjas egyetemi docens (BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék), akit a "Gömböc" fantázianevű test egyik felfedezőjeként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntettek

Jegyzetek